Ernest Clark (1864–1951) – brytyjski urzędnik państwowy
 Ernest Clark (1912–1994) – brytyjski aktor